Hlávka je slovo s celou řadou významů:

příjmení osob
 František Hlávka (1856–1946) – český a československý politik, meziválečný senátor za KSČ
 Jan Hlávka (* 1979) – český spisovatel žánru sci-fi a fantasy
 Josef Hlávka (1831–1908) – architekt, stavitel a největší český mecenáš
 Miloš Hlávka (1907–1945) – český dramatik, divadelník, básník a překladatel – https://web.archive.org/web/20180307173306/http://miloshlavka.cz/ 
 Sonja Hlávková (1951–2016) – slovenská a československá politička, po sametové revoluci poslankyně FS za VPN a ODÚ
 Zdeněk Hlávka (* 1956) – několikanásobný mistr České republiky ve znalostech Bible

botanika
 hlávka (květenství) – druh květenství
 hlávka (listy) – útvar z nahloučených listů

Související články 
 hlava
 hlavice